Miejscowości w USA:
 May – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Harper

Gminy w USA:
 May (ang. May Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 May (ang. May Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 May (ang. May Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 May (ang. May Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 May (ang. May Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 May (ang. May Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney

Miejscowości we Francji:
 May-sur-Orne – miejscowość i gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados
 May-en-Multien – miejscowość i gmina w regionie Île-de-France, w departamencie Sekwana i Marna
 Le May-sur-Èvre – miejscowość i gmina w regionie Kraj Loary, w departamencie Maine i Loara

Rzeki:
 May - rzeka Papui-Nowej Gwinei, na terenie prowincji Sepik Wschodni

Osoby o nazwisku May:
 Andrzej May (1934–1993) – polski aktor
 Anna May Wong (1905–1961) – amerykańska aktorka chińskiego pochodzenia
 Bob May (1939–2009) – amerykański aktor
 Brian May (ur. 1947) – brytyjski gitarzysta rockowy
 Catriona Le May Doan (ur. 1970) – kanadyjska łyżwiarka szybka
 Corinna May (ur. 1970) – niemiecka wokalistka
 Edna May Nutter (1883–1942) – amerykańska aktorka
 Ernst May (1886–1970) – niemiecki architekt i urbanista
 Fiona May (ur. 1969) – brytyjska lekkoatletka
 Henry May (1816–1866) – amerykański prawnik i polityk
 James May (ur. 1963) – brytyjski dziennikarz
 Karl May (1842–1912) – pisarz niemiecki, twórca postaci Winnetou
 Louisa May Alcott (1832–1888) – pisarka amerykańska
 Mathilda May (ur. 1965) – francuska aktorka
 Michael G. May (ur. w 1954) – amerykański przedsiębiorca
 Michel May (ur. 1934) – szwajcarski inżynier i kierowca wyścigowy
 Misty May-Treanor (ur. 1977) – amerykańska siatkarka plażowa
 Rollo May (1909–1994) – amerykański psycholog
 Roman May (1846–1887) – polski chemik, przemysłowiec
 Sean May (ur. 1984) – amerykański koszykarz 
 Theresa Mary May (ur. 1956) – brytyjska polityk

Postacie fikcyjne:
 May – postać występująca w anime Pokémon

Inne:
 May − film z 2002
 (348) May – planetoida
 Lucy May – japoński serial anime
 May – singel zespołu B'z
 Isle of May – wyspa w Szkocji, w wejściu do zatoki Firth of Forth